Українка — жінка української національності
 Українка — маленьке селище біля кордону
 «Українка» — сорочки з відкладним коміром і широким рукавом, який призбирувався
 «Українка» — жіночий футбольний клуб з Тернополя.

 Леся Українка — українська письменниця

Українка — село, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Українка — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Українка — село, Каушенський район

Українка — село, Александровський район, Оренбурзька область
 Українка — селище, Амурський район, Хабаровський край
 Українка — село, Мамонтовський район, Алтайський край
 Українка — село, Прикордонний район, Приморський край
 Українка — село, Сакмарський район, Оренбурзька область
 Українка — село, Серишевський район Амурська область
 «Українка» — військове летовище в Амурській області

Українка — місто, Київська область, Обухівський район
 Українка — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Українка — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Українка — село, Вінницька область, Вінницький район
 Українка — селище, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Українка — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Українка — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Українка — село, Донецька область, Маріупольський район, Мангушська селищна громада
 Українка — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Нікольська селищна громада
 Українка — село, Донецька область, Маріупольський район, Нікольська селищна громада
 Українка — село, Донецька область, Покровський район
 Українка — село, Житомирська область, Коростенський район
 Українка — село, Запорізька область, Запорізький район
 Українка — село, Запорізька область, Василівський район
 Українка — село, Запорізька область, Пологівський район
 Українка — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Українка — село, Миколаївська область, Миколаївський район, Галицинівська сільська громада
 Українка — село, Миколаївська область, Миколаївський район, Коблівська сільська громада
 Українка — село, Рівненська область, Рівненський район
 Українка — село, Сумська область, Охтирський район
 Українка — село, Харківська область, Балаклійський район
 Українка — село, Харківська область, Ізюмський район
 Українка — село, Харківська область, Куп'янський район
 Українка — село, Харківська область, Красноградський район
 Українка — село, Херсонська область, Бериславський район
 Українка — село, Хмельницька область, Білогірський район
 Українка — село, Чернігівська область, Ніжинський район, Бобровицька міська громада
 Українка — село, Чернігівська область, Ніжинський район, Крутівська сільська громада

Див. також 
 Нова Українка
 Новоукраїнка